Amerikai Egyesült Államok
Földrajz
 Willow Creek (Alaszka)
 Willow Creek (Indiana)
 Willow Creek (Kalifornia)
 Willow Creek (Montana)
Egyéb
 Willow Creek/Southwest 185th Avenue Transit Center, oregoni állomás